Sardou är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Michel Sardou (född 1947), fransk sångare
 Victorien Sardou (1831–1908), fransk dramatiker

Franska efternamn